Merxheim (Haut-Rhin)
 Merxheim (Nahe)